Der Begriff Miniclub oder Mini Club kann verschiedene Bedeutungen haben:

In der Tourismusbranche wird das Animationsangebot für Kleinkinder oft als Miniclub bezeichnet. 
Mitunter nennen sich, meist privat organisierte, Einrichtungen der Kinderbetreuung Miniclub, (siehe Kindergarten, Kinderkrippe).
Klubs für Besitzer von Minis.
Bezeichnung für Modelleisenbahn der Spur Z im Maßstab 1:220 des Herstellers Märklin.
Ein ehemaliger Club in Berlin-Prenzlauer Berg